La 2. Bundesliga 1976-1977 (ou Zweite Bundesliga) fut une ligue située au  du football ouest-allemand.

Ce fut la  de cette ligue depuis la réforme instaurée à la fin de la saison 1973-1974.

La Zweite Bundesliga concerna à l'époque 40 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe fut directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputèrent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième montant.

Légende des tableaux

2. Bundesliga Nord

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Classement

Refus de Licence 
En fin de saison, plusieurs clubs en difficultés financières ne reçurent plus la licence nécessaire pour évoluer en 2. Bundesliga et furent contraints de descendre au . Il s'agissait du Bonner SC (théoriquement sauvé), du SC Wacker Berlin et 1. SC Göttingen 05 (ce dernier se retirant volontairement). Cet état de fait permit à la SG Union Solingen d'éviter la relégation à laquelle sa  finale le prédestinait.

Meilleurs buteurs Groupe Nord

2. Bundesliga Süd

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Classement

Refus de Licence 
En fin de saison, le SV Röchling Völklingen 06 ne reçut pas la licence nécessaire pour évoluer en 2. Bundesliga et fut contraint de descendre au . Ce fait permit au FK Pirmasens d'éviter la relégation.

Meilleurs buteurs Groupe Süd

Barrage des Vice-champions 

 Match d'appui joué au Waldstadion de Francfort/Main

Montée/Descente étage inférieur

2. Bundesliga Nord 
Les clubs suivants furent relégués:
 VfL Wolfsburg (en Oberliga Nord)
 1. SC Göttingen 05 (en Oberliga Nord)
 SC Wacker 04 Berlin (en Oberliga Berlin)
 Bonner SC (en Verbandsliga Mittelrhein)

Tour final pour la montée 
 Participants:
 Oberliga Nord : OSC Bremerhaven 1
 Oberliga Nord : SV Union Salzgitter
 Oberliga Nord : Kieler SV Holstein
 Oberliga Nord : SpVgg Preussen 07 Hameln
 Oberliga Berlin : Spandauer SV 2
 Verbanbsliga Mittelrein: Siegburger SV 04
 Verbanbsliga Niederrhein: 1. FC Bocholt
 Verbanbsliga Westfalen: Rot-Weiss Lüdenscheid
 Verbanbsliga Westfalen: SV Arminia Gütersloh

1<small>En 1972, le TuS Bremerhaven 93 fut englobé dans une large fusion regroupant plusieurs clubs de la localité pour former un grand club omnisports sous l'appellation d'OSC Bremerhaven. Le TuS 93 ne disparut officiellement que deux ans plus tard, car plusieurs de ses anciens membres refusèrent la fusion et poursuivirent seuls. Malgré cette anecdote, la section football de l'OSC est donc bien l'héritière des traditions du TuS Bremerhaven 93.</small>

2Le Spandauer SV avait terminé troisième de l'Oberliga Berlin, mais le champion, le Berliner FC Preussen ne souhaita pas prendre part au tour final alors que le vice-champion, le Hertha BSC Amateure ne pouvait prétendre à la montée.

 Tour préliminaire 

 Groupe 1 
 Rencontres

 Classement

 Groupe 2 
 Rencontres

 Classement

 Test-match pour désigner le  

 2. Bundesliga Süd 
Les clubs suivants furent relégués:
 SSV Jahn Regensburg (en Verbandsliga Bayern)
 SV Röchling Völklingen 06 (en Verbandsliga Saarland)
 BSV 07 Schwenningen (en Verbandsliga Südwest)

 Montants directs 
 Verbandsliga Bayern: FC Würzburger Kickers
 Verbandsliga Hessen: VfR OLI Bürstadt

 Tour final pour la montée 
 Participants Südwest:
 Verbandsliga Rheinland : TuS Neuendorf
 Verbanbsliga Saarland: VfB Borussia Neunkirchen 
 Verbanbsliga Südwest: VfR Wormatia Worms 08

 Participants Bade-Württemberg:
 Verbanbsliga Nordbaden: SV Neckargerach
 Verbanbsliga Südbaden: Freiburger FC
 Verbanbsliga Nordwürttemberg: SSV Ulm 1846
 Verbanbsliga Schwarzwald-Bodensee'': SSV Reutlingen

 Groupe Südwest 
 Rencontres Classement Groupe Bade-Württemberg 
 Rencontres Classement'''

Articles connexes 
 Histoire du football allemand
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références 

  Archives des ligues allemandes depuis 1903
  Base de données du football allemand
  Actualités et archives du football allemand
  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

Liens externes 
  Archives des ligues allemandes depuis 1903
  Base de données du football allemand
  Actualités et archives du football allemand
  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1976-1977
Allemagne D2 1976-1977
Allemagne D2 1976-1977